Esta página exibe um grande número de diferentes bandeiras e modificações feitas nas bandeiras de nações soberanas atuais desde o início do século XVIII.

África

América do Norte

América do Sul

Ásia

Europa

Oceania 

 Conologia Bandeiras
Bandeiras